Olaszország
Santa Maria Assunta, Altamura legfontosabb temploma
Santa Maria Assunta, templom Genovában
Santa Maria Assunta, Molfetta városának katedrálisa
Santa Maria Assunta, Ruvo di Puglia társkatedrálisa
Santa Maria Assunta, templom Velence Cannaregio negyedében